Das Benson & Hedges Masters 2001 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 2000/01, das vom 4. bis 11. Februar 2001 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die 27. Austragung des Masters.

Paul Hunter gewann das Turnier durch einen 10:9-Finalsieg gegen Fergal O’Brien.

In der Wildcardrunde gewann Jimmy White gegen Joe Swail mit 6:1, Marco Fu unterlag dem Sieger der Benson & Hedges Championship Shaun Murphy mit 1:6.

Preisgeld

Finalrunde

Einzelnachweise 

2001
Snookerveranstaltung 2001
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent